Belpre ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belpre (Kansas)
 Belpre (Ohio)
 Belpre Township (Kansas)
 Belpre Township (Ohio)